Showaperiode, de regeerperiode van de Japanse keizer Hirohito.
 Showa (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen.
 Showa (Fukushima), een gemeente in het district Onuma van de prefectuur Fukushima, Japan
 Showa (Yamanashi), een gemeente in het district Nakakoma van de prefectuur Yamanashi, Japan
 Showa (Gunma), een gemeente in de prefectuur Gunma, Japan
 Showa (Akita), een gemeente in de prefectuur Akita, Japan
 Showa Sanshoku, een zwart-wit-rode Japanse koi